Niemcy:
 Rottluff – dzielnica Chemnitz

Osoby:
 Karl Schmidt-Rottluff – niemiecki malarz